Lebensbaum bzw. Baum des Lebens, engl. Tree of Life, steht für:

 Baum des Lebens, religiös-mythisches Symbol
 Baum des Lebens (Bibel)
 Ez Chajim, Baum des Lebens in der Kabbala, siehe Sephiroth
 Tree of Life Web Project, grafische Darstellung der Verwandtschaftsbeziehungen (der Großgruppen) aller Organismen
 The Tree of Life, US-amerikanischer Spielfilm
 Arbor vitae cerebelli, Struktur im Kleinhirn, siehe Kleinhirn #Aufbau
 Schadscharat al-Haya, 400 Jahre alter Mesquite-Baum in Bahrain
 Tree Of Life Rock, Fels in North Yorkshire, England

in der Botanik:
 Lebensbäume (Gattung), Nadelbaumarten der Gattung Thuja
 Hiba-Lebensbaum (Thujopsis dolabrata)
 Morgenländischer Lebensbaum (Platycladus orientalis)
 Sibirischer Zwerg-Lebensbaum oder Fächerwacholder (Microbiota decussata)